Hrvatska:
 Kreševo (Šestanovac), naselje u općini Šestanovac, (župa Radobilja, omiško zaleđe)

BiH:
 Kreševo (BiH), gradić u središnjem dijelu Bosne